Faza grupowa Ligi Europy UEFA (2012/2013) miała na celu wyłonienie 24 drużyn uprawnionych do gry w fazie pucharowej Ligi Europy UEFA w sezonie 2012/2013. Rozgrywki wystartowały 20 września 2012 roku, a zakończyły się 6 grudnia tego samego roku. W każdej z grup, wszystkie zespoły grały ze sobą dwukrotnie w systemie mecz-rewanż.

Uczestnicy 
Spośród 48 zakwalifikowanych zespołów, 7 miało zagwarantowany udział w fazie grupowej dzięki rezultatom osiągniętym w krajowych rozgrywkach ligowych, a także pucharowych. Tak oto prawo startu od fazy grupowej Ligi Europy UEFA przysługiwało:
 zdobywcom pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-6. (6 drużyn)
 obrońcy tytułu, zdobywcy Ligi Europy UEFA (2011/2012)

Pozostałe 41 drużyny wyłoniono w następujących sposób:
 31 drużyn, które wywalczyły awans poprzez fazę kwalifikacyjną.
 10 drużyn, które odpadły w rundzie play-off kwalifikacji do Ligi Mistrzów.

Podział na koszyki 
Drużyny zostały podzielone na koszyki na podstawie współczynnika UEFA na rok 2012.

Losowanie 
Losowanie grup odbyło się 31 sierpnia 2012 roku w Monako. UEFA przed losowaniem przyjęła zasadę, że drużyny z tej samej federacji nie mogą trafić do tej samej grupy

Terminarz 
Ramowy terminarz zakładał rozegranie poszczególnych kolejek w następujących terminach:

Grupy 

Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2012/2013)/Faza grupowa

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2012/2013)